Omasaria sigmoidalis är en ringmaskart som beskrevs av Chiplonkar och Ghare 1976. Omasaria sigmoidalis ingår i släktet Omasaria, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
sigmoidalis